René Školiak (né le ) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace qui évolue au poste de centre pour le HK 36 Skalica dans le championnat de Slovaquie de hockey sur glace, l'.

Biographie 
Školiak fait ses débuts avec le club HK 32 Liptovský Mikuláš en compétition junior en 1995-1996.Il intègre la saison suivante l'équipe première et participe à cinq rencontres de la saison de l'.

Au cours de la saison 2002-2003, il change d'équipe pour rejoindre le club de la capitale, le HC Slovan Bratislava. Sa nouvelle équipe termine à la première place du classement de la saison régulière puis remporte les séries éliminatoires.

À la suite de ce titre de champion de la Slovaquie, le club de Bratislava joue et remporte la Coupe continentale 2003-2004 en battant en finale le HK Homiel, Školiak inscrivant même un but lors de la finale remportée 6-2. Školiak fait le chemin inverse au cours de la saison suivante et retourne jouer pour son club formateur.

En 2005-2006, il change de club et rejoint le HK 36 Skalica mais il termine la saison avec Bratislava. Il retourne la saison suivante 2006-2007 avec le HK 36 Skalica. Au cours de la saison 2011-2012, il termine deuxième meilleur pointeur de la saison avec 62 points, 21 points derrière son coéquipier, Žigmund Pálffy. À 33 ans, il est élu dans l'équipe type de la saison régulière par les journalistes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Juniors || 44 || 11 || 8 || 19 || 22 || - || - || - || - || -
|- 
| 1996-1997 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Juniors || 44 || 26 || 24 || 50 || 18 || - || - || - || - || -
|- 
| 1996-1997 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 1997-1998 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 14 || 0 || 3 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|- 
| 1998-1999 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 25 || 7 || 7 || 14 || 6  || - || - || - || - || -
|- 
| 1999-2000 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 53 || 5 || 5 || 10 || 14 || - || - || - || - || -
|- 
| 2000-2001 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 52 || 14 || 19 || 33 || 54 || - || - || - || - || -
|- 
| 2001-2002 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 53 || 11 || 21 || 32 || 16 || - || - || - || - || -
|- 
| 2002-2003 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 47 || 14 || 20 || 34 || 38 || 13 || 3 || 4 || 7 || 0
|- 
| 2002-2003 || HC Slovan Bratislava || Extraliga || 7 || 0 || 2 || 2 || 10 || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || HC Slovan Bratislava || Extraliga || 33 || 11 || 13 || 24 || 53 || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 20 || 2 || 6 || 8 || 16 || 12 || 4 || 3 || 7 || 8
|- 
| 2004-2005 || HC Slovan Bratislava || Extraliga || 29 || 4 || 6 || 10 || 37 || - || - || - || - || -
|- 
| 2004-2005 || MHK Dubnica nad Váhom || Extraliga || 10 || 4 || 2 || 6 || 34 || 6 || 6 || 6 || 12 || 32
|- 
| 2005-2006 || HK 36 Skalica || Extraliga || 33 || 4 || 14 || 18 || 53 || - || - || - || - || -
|- 
| 2005-2006 || HC Slovan Bratislava || Extraliga || 20 || 4 || 9 || 13 || 30 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
| 2006-2007 || HK 36 Skalica || Extraliga || 53 || 20 || 50 || 70 || 97 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
| 2007-2008 || HK 36 Skalica || Extraliga || 53 || 19 || 26 || 45 || 94 || 13 || 3 || 9 || 12 || 36
|- 
| 2008-2009 || HK 36 Skalica || Extraliga || 38 || 9 || 16 || 25 || 66 || - || - || - || - || -
|- 
| 2009-2010 || HK 36 Skalica || Extraliga || 46 || 8 || 21 || 29 || 66 || 7 || 2 || 7 || 9 || 8
|- 
| 2010-2011 || HK 36 Skalica || Extraliga || 47 || 18 || 33 || 51 || 113 || 6 || 0 || 0 || 0 || 12
|- 
| 2011-2012 || HK 36 Skalica || Extraliga || 54 || 20 || 42 || 62 || 114 || 6 || 3 || 2 || 5 || 6
|- 
| 2012-2013 || HK 36 Skalica || Extraliga || 54|| 15|| 48|| 63|| 92 || 7|| 6|| 4|| 10|| 10
|-
| 2013-2014 || HK 36 Skalica || Extraliga || 56|| 16|| 32|| 52|| 90 || 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|- 
| 2013-2014 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || 1.liga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 3|| 5 || 2
|-
| 2014-2015 || HC Slavia Prague || Extraliga || 8|| 1|| 2|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK 36 Skalica || Extraliga slo. || 38 || 4 || 32 || 36 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK Nitra || Extraliga slo. || 7 || 2 || 5 || 7 || 16 || 12 || 2 || 6 || 8 || 8
|-
| 2015-2016 || HK 36 Skalica || Extraliga || 41 || 6 || 11 || 17 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || ŠHK 37 Piešťany || Extraliga || 11 || 1 || 4 || 5 || 6 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2

Trophées et honneurs personnels 
 2002-2003 : remporte le championnat de Slovaquie avec le HC Slovan Bratislava
 2003-2004 : remporte la Coupe Continentale avec le HC Slovan Bratislava
 2011-2012 
 deuxième meilleur pointeur du championnat de Slovaquie
 élu dans l'équipe type de la saison

Références 

Naissance en janvier 1979
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HK 36 Skalica
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du ŠHK 37 Piešťany
Joueur du HC Slavia Prague